

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 6 июня

Международные 
  — День русского языка (2010)

Национальные 
  — День инженера (в честь первого инженера )
  — День учителя
  — День финансовой полиции (2011)
  — День памяти погибших в Корейской войне
  — День журналиста (1994)
  — Национальный день Швеции (1983)

Религиозные 
  Православие

 память мучеников Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, Серапиона египтянина, Каллиника волхва, Феодора и Фавста и с ними 1218 воинов с жёнами и детьми (ок. 218)
 память преподобного Викентия Леринского (до 450)
 память преподобного Симеона Столпника на Дивной горе, пресвитера (596)
 память преподобного Никиты, столпника Переяславского (1186)
 память блаженной Ксении Петербургской (прославление, 1988)

Именины 
 Православные: Иван, Каллиник, Маркиана, Мелетий, Никита, Семён, Серапион, Степан (Стефан), Фавст, Фёдор, Елена
 Католические: Павлина, Норберт, Антон, Антонина.

События 
См. также: :Категория:События 6 июня

До XX века 
 105 — начало очередной дакийской кампании императора Траяна.
 1513 — в ходе Войны Камбрейской лиги войска, возглавляемые Массимилиано Сфорца, наголову разгромили французов под командованием Луи II де Ла Тремуйля в Битве при Новаре.
 1523 — Густав Васа избирается королём Швеции, которая в то же время разрывает союз с Данией.
 1654 — Кристина, королева Шведов, Готов и Вендов отреклась от короны в пользу двоюродного брата Карла X Густава.
 1664 — Новый Амстердам переименован в Нью-Йорк.
 1674 — коронован Шиваджи, создатель Маратхской империи.
 1761 — М. В. Ломоносов, наблюдая прохождение Венеры по солнечному диску, обнаружил наличие у неё атмосферы.
 1801 — подписан Бадахосский мирный договор, завершивший Апельсиновую войну.
 1808 — Жозеф Бонапарт, брат Наполеона I, коронован в качестве короля Испании.
 1813 — в ходе Англо-американской войны произошло сражение при Стоуни Крик.
 1862 — флот КША разгромлен в битве при Мемфисе.
 1882 — Американец Генри Сили () запатентовал электрический утюг.

XX век 
 1912 — началось второе по величине вулканическое извержение XX века (вулкан Новарупта, Аляска, извергнувший 17 км³ лавы).
 1919
 Прекратила существование Республика Прекмурье (восточная Словения).
 Советская власть объявила Нестора Махно вне закона.
 1922 
 Декретом Совета народных комиссаров создано Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит), отвечавшее за политику государства в отношении цензуры. Ликвидировано в годы перестройки.
 Вышел первый номер ежемесячного литературно-художественного журнала «Крестьянка».
 1923 — Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) принял первых заключённых.
 1932 — военной хунтой провозглашена Социалистическая республика Чили.
 1933 — в городе Кэмден (шт. Нью-Джерси) открылся первый кинотеатр, в котором автолюбители могли смотреть кино, не выходя из автомобиля.
 1937 — начала работу первая дрейфующая станция Северный полюс-1.
 1942 — первый прыжок с парашютом из синтетической ткани.
 1944 — высадка войск союзников в Нормандии, начало крупнейшей амфибийной операции в военной истории, открытие Второго фронта. Бой в поместье Брекур и начало сражения за Кан.
 1949 — основание Акционерного Общества «Улан-Баторская Железная Дорога».
 1956 — постановление Совета Министров СССР «Об отмене платы за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР».
 1957 — в Москве открыт магазин «Детский мир». В последующие годы магазины с таким названием появились во всех крупных городах СССР.
 1962 — Джордж Мартин, продюсер фирмы EMI, прослушал The Beatles с Питом Бестом за барабанами. В следующем месяце Мартин подписал контракт группы с фирмой «Parlophone» и оставался их продюсером всё время существования группы.
 1966 — постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об общественном призыве молодёжи на важнейшие стройки пятилетки».
 1967 
 произошёл бой за Арсенальную горку
 президент Объединённой Арабской Республики (Египет) отдал распоряжение закрыть для судоходства Суэцкий канал и заявил, что британские и американские войска, по его мнению, оказывают содействие Израилю.
 1971
 Столкновение над горами Сан-Габриель. Погибли 50 человек.
 Запуск советского космического корабля «Союз-11» к орбитальной станции «Салют-1».
 1979 — запуск советского беспилотного космического корабля «Союз-34» к орбитальной станции «Салют-6».
 1982 — израильская армия начинает вторжение в Ливан (операция «Мир Галилее»).
 1986 — взрыв в порту ангольского города Намиб двух советских сухогрузов «Капитан Чирков» и «Капитан Вислабоков», а также кубинского транспорта «Гавана».
 1989 — основан социологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
 
 Выборы в Чехословакии принесли победу в Словакии словацким партиям, выступающим за провозглашение Словакии независимой республикой, и в Чехии чешским партиям, выступающим за сохранение федерации.
 Указом президента России Бориса Ельцина мэром Москвы взамен ушедшего в отставку Гавриила Попова назначен Юрий Лужков.
 Катастрофа Boeing 737 в Дарьене. Погибли 47 человек — крупнейшая авиакатастрофа в Панаме.
  — фейерверком на Красной площади завершилось длившееся неделю празднование столетия со дня основания крупнейшего магазина России — столичного ГУМа, хотя случилось это событие сто лет назад в декабре.
 
 начало вещания ТВ-3 (в Санкт-Петербурге).
 катастрофа Ту-154 под Сианем. Погибли 160 человек — крупнейшая авиакатастрофа в Китае.
  — на канале HBO вышел первый эпизод телесериала «Секс в большом городе».

XXI век 
 2012 — прохождение Венеры по диску Солнца.
 2014 
 начало работы на постоянной основе Улан-Баторской городской железной дороги.
 Вооружённый конфликт на востоке Украины: Над Славянском сбит украинский самолёт Ан-30. Погибли 5 членов экипажа.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 6 июня

До XIX века 
 1436 — Региомонтан (ум. 1476), немецкий астроном, астролог и математик.
 1519 — Андреа Чезальпино (ум. 1603), итальянский врач, естествоиспытатель и философ.
 1599 — Диего Веласкес (ум. 1660), испанский художник.
 1606 — Пьер Корнель (ум. 1684), французский поэт и драматург.
 1735 — Антон Швейцер (ум. 1787), немецкий дирижёр и композитор.
  — Александр Пушкин (ум. 1837), поэт, прозаик, драматург, классик русской литературы.

XIX век 
 1829 — Хонъимбо Сюсаку (ум. 1862), японский профессиональный игрок в го.
 1841 — Элиза Ожешко (ум. 1910), польская писательница и общественный деятель.
 1844 — Константин Савицкий (ум. 1905), российский художник-передвижник, академик живописи.
 1848 — Антониу Гомеш Леал (ум. 1921), португальский поэт.
 1850 — Фердинанд Браун (ум. 1918), немецкий физик, изобретатель кинескопа, лауреат Нобелевской премии (1909).
 1857 — Александр Ляпунов (ум. 1918), русский математик и механик, академик.
 1868 — Роберт Скотт (ум. 1912), английский полярный исследователь, один из первооткрывателей Южного полюса.
 1869 — Зигфрид Вагнер (ум. 1930), немецкий дирижёр и композитор, сын Рихарда Вагнера.
 1871 — Оскар Вистинг (ум. 1936), норвежский исследователь, спутник Амундсена в его экспедициях к обоим полюсам.
 1872 — Александра Фёдоровна (урожд. Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская; убита в 1918), российская императрица, супруга Николая II.
 1875 — Томас Манн (ум. 1955), немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1929).
 1888 — Валериан Куйбышев (ум. 1935), российский революционер, советский партийный и политический деятель.
 1889 — Игорь Сикорский (ум. 1972), русский и американский авиаконструктор, учёный, изобретатель, философ.
 1890 — Александр Аросев (расстрелян в 1938), российский революционер, советский партийный деятель, чекист и дипломат, писатель, отец актрисы Ольги Аросевой.
 1895 — Николай Щорс (убит в 1919), офицер русской армии, участник Гражданской войны, красный командир.
 1898 — Нинет де Валуа (наст. имя Идрис Станнус; ум. 2001), ирландская и британская танцовщица, хореограф и педагог.
  — Манфред Закель (ум. 1957), польский невролог и психиатр.

XX век 
 1901 — Сукарно (урожд. Кусно Сусродихарджо; ум. 1970), первый президент Индонезии (1945—1967).
 1903
 Борис Поплавский (ум. 1935), поэт и прозаик русского зарубежья.
 Арам Хачатурян (ум. 1978), армянский советский композитор, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
 1904 — Татьяна Пельтцер (ум. 1992), актриса театра и кино, народная артистка СССР.
 1909
 Семён Бабаевский (ум. 2000), русский советский писатель и журналист.
 Исайя Берлин (ум. 1997), российско-английский философ, дипломат и историк.
 1912 — Анатолий Капчинский (погиб в 1942), советский конькобежец, чемпион и рекордсмен СССР.
 1915 — Винсент Персикетти (ум. 1987), американский композитор, пианист, музыкальный педагог.
 1917 — Кирк Керкорян (ум. 2015), американский предприниматель армянского происхождения, миллиардер.
 1919 — Питер Карингтон, 6-й барон Карингтон (ум. 2018), британский государственный деятель, 6-й генсек НАТО (1984—1988).
 1921 — Константин Славин (ум. 2003), советский и российский драматург, сценарист.
 1926 — Тамара Храмова (ум. 2003), финская певица русского происхождения.
 1929
 Алоиз Бренч (ум. 1998), советский и латвийский кинорежиссёр, сценарист, мастер детективного жанра.
 Виктор Конецкий (ум. 2002), советский и российский писатель и сценарист, капитан дальнего плавания.
 1934 — Альберт II, король Бельгии (1993—2013).
 1936 — Александр Руденко-Десняк (ум. 2006), украинский и российский журналист, общественный деятель.
 1941 — Алексей Бородин, театральный режиссёр и педагог, народный артист РСФСР.
 1944 — Лаймонас Тапинас (ум. 2022), литовский писатель, эссеист, журналист.
 1947
 Бари Алибасов, советский и российский музыкант, продюсер, композитор, наставник группы «На-на».
 Роберт Инглунд, американский актёр, исполнитель роли Фредди Крюгера.
 Лев Рохлин (убит в 1998), советский и российский политик и военный деятель, депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант.
 1948 — Владимир Шадрин (ум. 2021), советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, 5-кратный чемпион мира.
 1949 — Виталий Старухин (ум. 2000), советский и украинский футболист, тренер.
 1950
 Шанталь Акерман (покончила с собой в 2015), бельгийский кинорежиссёр, сценарист и актриса.
 Алексей Дударев (ум. 2023), советский и белорусский драматург, сценарист.
  — Павел Коган, советский и российский скрипач, дирижёр, народный артист России.
  — Владислав Жмуда, польский футболист, призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр.
  — Бьорн Борг, шведский теннисист, 11-кратный победитель турниров Большого шлема, бывшая первая ракетка мира.
 1959
 Андрей Прокофьев (покончил с собой в 1989), советский легкоатлет-спринтер, олимпийский чемпион (1980).
 Аманда Пэйс, английская актриса кино и телевидения.
 1960 — Стив Вай, американский рок-гитарист, композитор, певец, продюсер и актёр.
 1961 — Том Арайя, бас-гитарист, вокалист и автор песен американской трэш-метал-группы Slayer.
 1963 — Федерико Андахази, аргентинский писатель.
 1964
 Сергей Титлинов, российский художник-концептуалист.
 Винсент Янг, американский актёр кино и телевидения.
 1967
 Пол Джаматти, американский актёр, комедиант и продюсер, лауреат премии «Эмми», двух «Золотых глобусов».
 Владимир Лёвкин, российский поп-певец, бывший участник группы «На-на».
 1969 — Александр Стриженов, советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист.
 1970 — Джеймс Шаффер, американский рок-музыкант, ритм-гитарист группы Korn.
 1972 — Нориаки Касай, японский прыгун на лыжах с трамплина, участник 8 подряд зимних Олимпийских игр.
  — Соня Уолгер, английская телевизионная актриса.
  — Джой Энрикес, американская певица и актриса.
 
 Борис Бурдаев, российский музыкант, композитор, продюсер, основатель поп-рок-группы «Братья Грим».
 Константин Бурдаев, российский музыкант, солист группы «Братья Грим», брат-близнец Бориса.
  — Бекки Сауэрбранн, американская футболистка, чемпионка мира (2015 и 2019) и Олимпийских игр (2012).
  — Владимир Волков, черногорский футболист русского происхождения.
  — Пола Бранкати, канадская актриса кино и телевидения, продюсер.
  — Элли Кендрик, английская актриса.

XXI век 
 2007 — Обри Андерсон-Эммонс, юная американская актриса.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 6 июня

До XIX века 
 1329 — Роберт I Брюс (р. 1274), король Шотландии (1306—1329).
 1470 — Иона (р. до 1456), пятый епископ Пермский.
 1480 — Веккьетта (наст.имя Лоренцо ди Пьетро; р. 1412), итальянский художник, скульптор, архитектор и ювелир.
 1561 — Ридольфо Гирландайо (р. 1483), итальянский живописец.
 1799 — Патрик Генри (р. 1736), первый губернатор Вирджинии и один из отцов-основателей США.

XIX век 
 1832 — Джереми Бентам (р. 1748), английский философ-моралист, правовед, социолог.
 1861 — граф Камилло Бенсо ди Кавур (р. 1810), первый глава итальянского правительства (в 1861).
 1870 — Фердинанд Врангель (р. 1797), российский мореплаватель и полярный исследователь, адмирал.
 1875 — Шарль Франсуа Мари де Ремюза (р. 1797), французский политический деятель и писатель.
 1881 — Анри Вьётан (р. 1820), композитор и скрипач, один из основателей бельгийской национальной скрипичной школы.
 1891 — Джон Александер Макдональд (р. 1815), первый премьер-министр Канады (1878—1891).

XX век 
 1913 — Николай Гейнце (р. 1852), российский прозаик, журналист, драматург.
 1929 — Рихард Рети (р. 1889), чехословацкий шахматист, гроссмейстер, журналист.
 1935 — Жак Урлус (р. 1867), голландский тенор
 1941 — Луи Шевроле (р. 1878), американский автогонщик и автомобилестроитель.
 1944 — погиб Поль Корню (р. 1881), французский механик-изобретатель и авиатор, пионер вертолётостроения.
 1946 — Герхарт Гауптман (р. 1862), немецкий писатель, драматург, лауреат Нобелевской премии (1912).
 1948 — Луи Жан Люмьер (р. 1864), изобретатель кинематографа, младший из братьев Люмьер, родоначальников французской киноиндустрии.
 1957 — Куляш Байсеитова (р. 1912), казахская певица (лирико-колоратурное сопрано), актриса, народная артистка СССР.
 1961 — Карл Густав Юнг (р. 1875), швейцарский психиатр, психолог, философ, педагог.
 1962 — Ив Кляйн (р. 1928), французский художник-новатор, перформер.
 1963 — Уильям Базиотис (р. 1912), американский живописец, представитель абстрактного экспрессионизма.
 1967 — Семён Жаворонков (р. 1899), советский военачальник, маршал авиации.
 1968 — Роберт Кеннеди (р. 1925), американский политик и государственный деятель, брат Джона Кеннеди.
 1969 — Эри Жаботинский (р. 1910), израильский политический деятель, сын Владимира Жаботинского.
 1976 — Пол Гетти (р. 1892), американский нефтяной магнат, в своё время богатейший человек планеты.
 1979 — Андрей Гончаров (р. 1903), советский живописец и график, народный художник РСФСР.
 1987 — Эдуард Петишка (р. 1924), чешский поэт, прозаик и переводчик.
 1990 — Арам Сатунц (р. 1913), советский композитор, дирижёр, народный артист Армянской ССР.
 1991 — Стэн Гетц (р. 1927), американский джазовый музыкант, саксофонист.
 1995 — Савелий Крамаров (р. 1934), советский и американский киноактёр, заслуженный артист РСФСР.
 1997 — Эдуардас Межелайтис (р. 1919), литовский советский поэт, переводчик, эссеист.

XXI век 
 2001 — Любовь Соколова (р. 1921), актриса театра и кино, мастер эпизода, народная артистка СССР.
 2003 — Владимир Зуев (р. 1925), советский и российский физик, академик, специалист по оптике и физике атмосферы.
 2004 — Николай Калинин (р. 1944), дирижёр, музыкальный педагог, народный артист РСФСР.
 2005 — Энн Бэнкрофт (при рожд. Анна Мария Луиза Италиано; р. 1931), американская актриса театра, кино и телевидения, обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус» и др.
 2006
 Арнольд Ньюман (р. 1918), выдающийся американский фотограф.
 Билли Престон (р. 1946), американский рок-музыкант, клавишник.
 2009 — Жан Доссе (р. 1916), французский гематолог и иммунолог, лауреат Нобелевской премии (1980).
 2012 — Владимир Крутов (р. 1960), советский и российский хоккеист, дважды олимпийский чемпион, 5-кратный чемпион мира.
 2013 — Том Шарп (р. 1928), английский писатель-сатирик.
 2014 — Юрий Варум (р. 1949), советский и российский композитор, продюсер, клавишник, отец Анжелики Варум.
 2015 — Сергей Шариков (р. 1974), российский фехтовальщик, двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы.
 2016
 Питер Шеффер (р. 1926), британский сценарист и драматург, лауреат премий «Золотой глобус» и «Оскар».
 Виктор Корчной (р. 1931), советский и швейцарский шахматист, гроссмейстер.
 2018 — Кира Муратова (р. 1934), советский и украинский кинорежиссёр, сценарист, актриса, народная артистка Украинской ССР.
 2019 — Юрий Мушкетик (р. 1929), советский и украинский писатель, Герой Украины.
 2022 — Валерий Рюмин (р. 1939), советский космонавт, дважды Герой Советского союза (1979, 1980).

Приметы 
Симон Столпник
 Шиповник цветёт — румянец года ведёт. Мёд, сваренный на лепестках шиповника, укрепляет силы, чистит кровь.
 По 13 июня — святки летние, русальская неделя. На зелёные святки украшают растительностью дома́, завивают на берёзах венки. Если на Троицу дождь — много грибов.

См. также

Примечания